„Тойота Приус“ (Toyota Prius) е модел големи автомобили (сегмент D) на японската компания „Тойота“, произвеждани в четири последователни поколения от 1997 година.

Това е първият в историята масово произвеждан хибриден автомобил – с бензиново и електрическо задвижване. Второто поколение на модела става Автомобил на годината в Европа за 2005 година.

Бележки 

Приус
Големи автомобили